Флаг муниципального образования Архонское сельское поселение Пригородного района Республики Северная Осетия — Алания Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 18 января 2012 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7565.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище голубого цвета с отношением ширины к длине 2:3, с чёрным нижним  углом (в виде треугольника высотой 6/15, и с основанием 9/15 ширины полотнища) в середине которого параллельно срезу белая волнистая полоса шириной 1/9 ширины полотнища. В середине полотнища белый летящий вправо и вниз орёл с воздетыми крыльями, держащий лапами золотой пернач. По краю у древка, вверху и у свободного края до чёрного треугольника — внутренняя серебряная цепь».

Обоснование символики 
Архонское сельское поселение состоит из одного населённого пункта — станицы Архонской, история которой связана неразрывно со становлением Терского казачества на Кавказе. Станица была основана в 1838 году на месте одноимённого оборонительного укрепления казаками Малороссийского казачьего полка пришедшим в район Владикавказа. Эти казаки и их приемники участвовали не только в Кавказской войне, но и в Хивинском походе, в русско-турецкой войне 1877—78 годов и многих других войнах. И везде они проявили чудеса храбрости, стойкости и преданности Родине.

Флаг Архонского сельского поселения языком аллегорий отражает славное прошлое этой казачьей станицы. Символика флага многозначна:

— орёл — символ божественности, храбрости, величия, власти. Орёл — властелин гор, символ свободы и непобедимости. Орёл держащий пернач (булаву) — традиционный современный символ Терского казачества;

— пернач (булава) — символ власти в казачьем войске. В разное время Малороссийским (переименованным затем во Владикавказский, Сунженско-Владикавказский) полком командовали генерал Кауфман, подполковник Скобелев (герой I Мировой войны) и другие прославленные командиры. Архонцы выступили в защиту прав казаков, когда был убит войсковой атаман М. А. Караулов. На флаге поселения — орёл, держащий в когтях пернач, — символизирует передачу боевых традиций всех прежних поколений казаков нынешнему поколению;

— чёрный угол полотнища с серебряной волнистой перевязью — часть герба Терской области 1873 года — символ принадлежности казаков Архонского сельского поселения Терскому казачьему войску. Этот угол — аллегория склона горы — символизирует расположение станицы Архонской в горной местности;

— серебряная цепь — символ службы, верности, братства по оружию. Цепь — символ крепкой дружбы многонационального состава Архонского сельского поселения (здесь проживают представители свыше 20 национальностей);

— сочетание лазури (голубого цвета) и чёрного цвета — символизирует Терское казачество, традиционными цветами которого являются эти цвета (башлыки — синие, черкески — чёрные).

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

Примечания 

Флаги с изображением орла
Флаги с изображением булавы